1989 — одна́ ты́сяча девятьсо́т во́семьдесят де́вять — может означать:

 1989 (число) — натуральное число между 1988 и 1990.
 1989 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1989 — галактика в созвездии Голубь.

В популярной культуре 
 1989 (альбом Тейлор Свифт)
 1989 (альбом Райана Адамса)

В литературе 
 1989 год в литературе

В искусстве 
 1989 год в кино
 1989 год в театре
 1989 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1989 год в музыке

В науке 
 1989 год в науке